Osoby o tym nazwisku:
 Hannah Macleod – brytyjska hokeistka na trawie
 Iain Macleod – brytyjski polityk

Zobacz też:
 MacLeod